Con el nombre de Juana III se conoce a las siguientes monarcas:

 Juana III de Borgoña
 Juana III de Nápoles
 Juana III de Navarra, se intitulan las siguientes soberanas:
Juana I de Castilla.
Juana de Albret.